Allianz Bank Polska SA (w latach 2010–2012 pod nazwą Get Bank SA) – były bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, funkcjonujący w latach 2008–2012.

Historia 
1 września 2008 Allianz Bank Polska SA otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności. Inauguracja działalności banku nastąpiła 2 grudnia 2008. Pierwszym prezesem został Paweł Miller. Właścicielem 100% akcji banku było Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA. W 2009 r. Millera na stanowisku prezesa zastąpił Jakub Papierski. W lutym 2010 r. prezesem zarządu został Stanisław Borkowski. W listopadzie 2010 r. Allianz Polska podpisało z Getin Holding SA umowę, na mocy której holding nabył 100% akcji w banku. W momencie transakcji bank zatrudniał 650 osób i obsługiwał 73 tys. klientów. Bank obsługiwał klientów indywidualnych poprzez sieć 58 placówek bankowych w całym kraju. Od 27 czerwca 2011 Allianz Bank Polska SA oferował swoje produkty i usługi jako Get Bank. 1 czerwca 2012 nastąpiło prawne połączenie Get Bank SA oraz Getin Noble Bank SA. Utworzony w wyniku fuzji bank pozostał przy nazwie i marce handlowej Getin Noble Bank.

Przypisy 

Allianz SE
Dawne banki w Polsce
Banki w Warszawie
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2008